УА, аббревиатура кириллицей:
 УА — участковая автодрезина, выпускавшаяся на Калужском машиностроительном заводе, с 1931 года по 1946 год.
 УА — общевойсковое объединение (ударная армия) РККА, в составе Вооружённых сил Союза ССР, во время Великой Отечественной войны.